Elmo z Formii – święty Kościoła katolickiego
 Elmo – klient poczty elektronicznej
 Elmo - bohater Ulicy Sezamkowej
 Elmo – elf z utworów Tolkiena

Miejscowości w USA:
 Elmo – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Elmo – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake
 Elmo – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman
 Elmo – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Emery
Gminy w USA:
 Elmo (ang. Elmo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Elmo – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii (Stany Zjednoczone)